Александерфельд — название населённых пунктов:

Молдавия 
 Александерфельд — прежнее название села Гаваноаса Кагульского района.

Россия 
 Александерфельд — вариант названия села Александровка Ейского района Краснодарского края.
 Александерфельд — прежнее название упразднённого хутора Леоновка Тбилисского района Краснодарского края.
 Александерфельд — вариант названия села Александродар Невинномысского района Ставропольского края.

Украина 
Александерфельд — прежнее название села Александроград Великоновосёлковского района Донецкой области.
Александерфельд — до 1945 года название села Верховина в Мелитопольском районе Запорожской области.
Александерфельд — прежнее название поселка городского типа Березанка Березанского района Николаевской области

См. также 
 Александерфелд